Melde (cours d'eau) du Nord de la France.
Franz Melde, 1832 - 1901, physicien allemand, connu pour l'expérience de Melde.

Homonymie